56-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2015 () проводился в городе Мус-Джо (Саскачеван) c 14 по 22 февраля 2015 года. В Саскачеване чемпионат проводился в 7-й раз, в Мус-Джо — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2015, который состоялся в марте 2015 в Саппоро (Япония), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2016.

В турнире приняло участие 14 команд: 13 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель предыдущего чемпионата 2014 (как «команда Канады»). Ещё одна территория, собиравшаяся выставить свою команду на чемпионат, Нунавут, решила, что её команды в этом году пока не готовы к соревнованиям на национальном уровне, и отказалась от участия в чемпионате до его начала.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для самой команды, возглявляемой скипом Дженнифер Джонс, это была 5-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Валери Свитинг). Бронзовые медали завоевала «команда Канады» (скип Рэйчел Хоман), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Саскачеван (скип Стефани Лоутон).

Изменения в формате турнира 
Впервые количество участников было увеличено, чтобы участие приняли команда Нунавута (никогда до того не игравшая в чемпионате Канады; в итоге отказалась на этот раз участвовать), команда Северной Онтарио (ранее кёрлингистки Онтарио в женском чемпионате Канады выступали одной командой, теперь их стало две — «Северная Онтарио» и просто «Онтарио», где выступают игроки из остальной части провинции), команды Юкона и Северо-Западных территорий, ранее выступавшие объединённой командой.

Поскольку число участников увеличилось, для сохранения количества участников основного турнира, равного 12, добавился предварительный квалификационный турнир (см. «Формат соревнований»).

Начиная с этого чемпионата, команда, занявшая последнее место на групповом этапе, автоматически отправляется в квалификационный турнир на следующем чемпионате.

Такие же изменения были внесены в регламент  (начиная с чемпионата 2015). Таким образом, теперь регламент обоих чемпионатов — мужского и женского — стал одинаков, поскольку раньше в мужском чемпионате участвовала отдельная команда Северной Онтарио, но не было «команды Канады».

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с чемпионата 2015, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Основной турнир:
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

Результаты соревнований

Квалификация 
Время начала матчей указано по UTC-6.

12 февраля, 14:00

13 февраля, 8:00

13 февраля, 15:30

Финал:

14 февраля, 14:00

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Время начала матчей указано по UTC-6.

Сессия 1. 14 февраля, 14:00

Сессия 2. 14 февраля, 19:00

Сессия 3. 15 февраля, 9:00

Сессия 4. 15 февраля, 14:00

Сессия 5. 15 февраля, 19:00

Сессия 6. 16 февраля, 9:00

Сессия 7. 16 февраля, 14:00

Сессия 8. 16 февраля, 19:00

Сессия 9. 17 февраля, 14:00

Сессия 10. 17 февраля, 19:00

Сессия 11. 18 февраля, 9:00

Сессия 12. 18 февраля, 14:00

Сессия 13. 18 февраля, 19:00

Сессия 14. 19 февраля, 9:00

Сессия 15. 19 февраля, 14:00

Сессия 16. 19 февраля, 19:00

Сессия 17. 20 февраля, 9:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 20 февраля, 19:00

3-я команда против 4-й. 21 февраля, 10:00

Полуфинал 
21 февраля, 15:00

Матч за 3-е место 
22 февраля, 14:00

Финал 
22 февраля, 19:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2015 и чемпионате Канады 2016 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
 команды, в чемпионате Канады 2016 отправляющиеся в квалификационный турнир
* — учитывая 3 матча команды Северной Онтарио в предварительной квалификации

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Дженнифер Джонс (Манитоба).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз присуждён Шерри Андерсон (Саскачеван).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Бернадетт Макинтайр (), волонтёр, бывший председатель и вице-председатель комитетов по организации женских чемпионатов Канады ().

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2015

2015
Спорт в Канаде в 2015 году
Спортивные соревнования в Саскачеване